El nombre de Diego López Pacheco puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego López Pacheco (c. 1304-1394). Noble portugués que llegó a ser señor de Ferreira de Aves, Penela, Celorico y Olivenza. Fue uno de los asesinos de Inés de Castro.
 Diego López Pacheco y Portocarrero (c. 1447-1529). Noble castellano que llegó a ser marqués de Villena, duque de Escalona, conde de San Esteban de Gormaz y señor de Osma.
 Diego López Pacheco y Portugal (1599-1653). Virrey de Nueva España, fue duque de Escalona, marqués de Villena, marqués de Moya, conde de Xiquena, conde de San Esteban de Gormaz, Grande de España de 1ª clase y caballero de la Orden del Toisón de Oro.